Alfio Augusto Lorenzo (General Alvear, Provincia de Mendoza, Argentina; 9 de agosto de 1990) es un futbolista argentino. Juega como mediocampista ofensivo o enganche y su primer equipo fue Independiente Rivadavia. Actualmente milita en Pacífico del Torneo Regional Amateur.

Trayectoria 
En la temporada 2009/2010 con 19 años de edad debutó en la primera de Independiente Rivadavia jugando el nacional B.Tuvo seguimientos de agentes del club Inglés Chelsea Football Club,y del Bayern Leverkusen que no llegaron a puerto.

En 2013 llegó a préstamo por un año sin opción de compra al Club Sportivo Estudiantes  de San Luis  para disputar la temporada 2013/14 del Torneo Argentino A.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en BDFA
 Ficha en soccerway
 Ficha en transfermarkt

Alvearenses
Futbolistas de la provincia de Mendoza
Futbolistas del Club Sportivo Independiente Rivadavia
Futbolistas del Club Sportivo Estudiantes (San Luis)
Futbolistas del Club Atlético Fénix
Futbolistas del Club Almirante Brown
Futbolistas del Club Deportivo Unión San Felipe en los años 2010
Futbolistas del Club Deportivo Maipú
Futbolistas del Sacachispas Fútbol Club
Futbolistas del Real Pilar Fútbol Club